Ильяшов — украинская фамилия. Известные носители:
 Ильяшов, Андрей Степанович (род. 1982) — украинский футболист.
 Ильяшов, Григорий Алексеевич (род. 1965) — генерал-лейтенант, Председатель Службы внешней разведки Украины.
 Ильяшов, Михаил Александрович (род. 1953) — советский ученый и руководитель в угольной отрасли, доктор технических наук, профессор.